Bratanow ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Bratanow (1920–1968), bulgarischer Schauspieler
 Ivo Bratanow (* 1978), bulgarischer Tennisspieler
 Janko Bratanow (* 1952), bulgarischer Leichtathlet
 Kiril Bratanow (1911–1986), bulgarischer Zoologe
 Welko Bratanow (* 1949), bulgarischer Moderner Fünfkämpfer